W Polsce
 Janisławice – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Głuchów
 Janisławice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie

 Janisławice – gromada